Rotho steht für:
 Rotho (Bischof) (* um 1000; † 7. November 1051), Bischof von Paderborn
 Rotho Kunststoff, ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen

Siehe auch:
 Roto
 Rodo